Sart (Bertrix), een plaats in de Belgische deelgemeente Jehonville van Bertrix in de provincie Luxemburg.
Sart (Comblain-au-Pont), een aan Poulseur vastgegroeid gehucht in de gemeente Comblain-au-Pont in de provincie Luik.
Sart (Engis), een gehucht in de gemeente Engis in de Belgische provincie Luik.
Sart (Jalhay), een deelgemeente van de Belgische gemeente Jalhay in de provincie Luik.
Sart (Jan Garbarek), een muziekalbum
Sart (Lierneux), een plaats in de Belgische gemeente Lierneux in de provincie Luik.
Sart-lez-Walhain, een plaats in de Belgische gemeente Walhain in de provincie Waals-Brabant.
Le Sart (Neufchâteau), een plaats in de Belgische deelgemeente Hamipré van Neufchâteau in de provincie Luxemburg.
Le Sart (Frankrijk), een gehucht van de Franse gemeente Merville
Joan Du Sart (1621-1661), een barokcomponist, organist en beiaardier

SART, een hulpmiddel bij het lokaliseren van personen in nood op zee.